Аеропорт Олесунн, Вігра (, ) — міжнародний аеропорт обслуговує місто Олесунн, Норвегія. Розташовано на острові Вігра, муніципалітет Їске. Аеропорт обслужив 1,077,209 пасажирів в 2013, що робить його 10-м за пасажирообігом у країні.

Авіалінії та напрямки

Статистика

Примітки 

Аеропорти Норвегії
Олесунн